Kolno (stad)
 Kolno (Ermland-Mazurië)
 Kolno (gemeente in powiat Kolneński)
 Kolno (gemeente in powiat Olsztyński)
 Kolno (district)